César Battaille (1882-1963) : sculpteur et inventeur belge, fils d'Octave ;
 Charles-Amable Battaille (1822-1872) : basse française ;
 Eugène Battaille (1817-1882) : peintre français ;
 Jacques Battaille : ancien arbitre français de football d'avant la Première Guerre mondiale ;
 Jean Battaille (1863-1923), avocat et chansonnier, fils de Charles-Amable Battaille ;
 Octave Battaille (1848-1920) : homme politique belge.
  (1867-1933) : peintre belge.